Куастекомате има више значења:

 Куастекомате (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куастекомате (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куастекомате (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Куастекомате, Лос Текоматес (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику